Suur-Rahula est un village d'Estonie situé dans la commune de Orissaare du comté de Saare.
Au , il compte 67 habitants.

Notes et références 

Village en Estonie